Míguez ist der Familienname folgender Personen:

 Celso Míguez (* 1983), spanischer Rennfahrer
 Enrique Míguez (* 1966), spanischer Kanute
 José Míguez Bonino (1924–2012), argentinischer Theologe
 Óscar Omar Míguez (1927–2006), uruguayischer Fußballspieler
 Pablo Míguez (* 1987), uruguayischer Fußballspieler